De periode 2471 t/m 2480 bevat 23 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
8 totale
9 ringvormige
0 hybride
6 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen